Black Mask (Máscara Negra en castellano) puede referirse a:
 Black Mask (revista), una revista pulp lanzada en 1920 por H. L. Mencken y George Jean Nathan
 Black Mask (película), una película de 1996 protagonizada por Jet Li
 Black Mask 2: City of Masks, película de 2002, secuela de la película de 1996
 Black Mask (anarquistas), el nombre original del grupo situacionista más tarde conocido como Up Against the Wall Motherfuckers
 Black Mask (cómic), un enemigo de Batman en el universo de DC Comics
 Black Mask (comic book), una miniserie de tres números de DC Comics, ambientada en los años 1950